Ражна́тович () — черногорская фамилия. Известные носители:
 Ражнатович, Велько (1920—1986) — югославский военный, полковник авиации ЮНА, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Ражнатович, Желько (1952—2000) — сербский военный и политический деятель, криминальный авторитет и предприниматель.
 Ражнатович, Светлана (род. 1973) — сербская поп-певица, вдова Желько Ражнатовича.